Elasmosaurus, élasmosaure en français, est un genre éteint, de plésiosauriens, de la famille des Plesiosauridae ayant vécu, en Amérique du Nord, au Crétacé supérieur (Campanien, il y a environ 80,5 millions d'années). Le premier spécimen est découvert, en 1867, près de Fort Wallace, dans le Kansas aux États-Unis. Il est envoyé au paléontologue américain Edward Drinker Cope, qui le nomme E. platyurus, en 1868. Le nom générique signifie reptile à plaque mince, et le nom spécifique signifie à queue plate. Cope a d'abord reconstruit le squelette de l’Elasmosaurus avec le crâne au bout de la queue, une erreur mise en lumière par le paléontologue Othniel Charles Marsh qui devient une partie de leur rivalité dans la guerre des os. On ne connaît qu'un seul squelette incomplet d'Elasmosaurus, constitué d'un crâne fragmentaire, de la colonne vertébrale et des ceintures pectorales et pelviennes, et une seule espèce est reconnue aujourd'hui. D'autres espèces sont désormais considérées comme non valables ou ont été déplacées vers d'autres genres.

Mesurant  de long, l'élasmosaure aurait eu un corps fuselé avec des membres en forme de pagaie, une queue courte, une petite tête et un cou extrêmement long. Le cou seul mesurait environ  de long. Avec ses parents , il est l'un des animaux au cou le plus long à avoir vécu, avec le plus grand nombre de vertèbres cervicales connu : . Le crâne aurait été mince et triangulaire, avec de grandes dents en forme d'éventail à l'avant et des dents plus petites à l'arrière. Il avait six dents dans chaque prémaxillaire de la mâchoire supérieure, et pouvait avoir 14 dents dans le maxillaire et 19 dans la denture de la mâchoire inférieure. La plupart des vertèbres du cou étaient comprimées latéralement, et portaient une crête longitudinale ou quille le long des côtés.

Description 
Pendant environ 150 millions d'années, durant le Jurassique et le Crétacé, les plésiosaures, des reptiles géants mangeurs de poissons, régnèrent en maître dans les océans. L'élasmosaure qui signifie « reptile-ruban » mesurait 14 mètres de long et pesait 2,2 tonnes. La longueur de son cou représentait plus de la moitié de sa longueur totale.

Anatomie 

Doté d'un grand corps et de quatre palmes en guise de membres, plus de la moitié de sa longueur était due au cou, qui comportait 76 vertèbres, plus que tout autre animal. Sa tête était relativement petite en comparaison avec son corps et ses mâchoires étaient dotées de nombreuses dents.

Découverte 
Elasmosaurus platyurus a été décrit en mars 1868 par Edward Drinker Cope à partir d'un fossile découvert et collecté par Theophilus Turner, un médecin militaire, dans l'ouest du Kansas, aux États-Unis. Bien que Cope ait annoncé verbalement la découverte dElasmosaurus platyurus en mars 1868, il n'a pas publié sa reconstruction erronée avant août 1869. En dépit de la découverte d'autres spécimens d'élasmosaure en Amérique du Nord, Kenneth Carpenter a déterminé en 1999 qu'Elasmosaure platyurus était le seul représentant du genre.

Quand E.D. Cope a reçu le spécimen début mars 1868, a reconstitué de façon erronée l'animal en interprétant incorrectement l'orientation des vertèbres, par conséquent Elasmosaurus se retrouve donc avec cou court et une queue démesurément longue.. Pour sa défense, à l'époque, il était un expert des lézards, qui ont un cou court et une longue queue, et personne n'avait jamais vu un Plesiosauroidea de la taille de l'élasmosaure. Beaucoup plus petit, le Plesiosaurus à col long du Jurassique d'Angleterre était bien connu à l'époque.
Cet événement est souvent cité comme l'une des causes de la rivalité de longue durée entre Cope et Othniel Charles Marsh, qui aurait souligné l'erreur. La remarque de Marsh est confirmé officiellement par Joseph Leidy dans ses remarques sur Elasmosaurus platyurus adressées à l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie lors de la réunion du 8 mars 1870.

Paléobiologie 

Comme la plupart des plésiosaures, la posture du cou chez Elasmosaurus était limité. Contrairement à ses représentations dans l'art et divers médias il ne pouvait pas mettre son cou en "S" à la surface des eaux. Le poids de son long cou place son centre de gravité derrière les palmes antérieures.

La rôle précis et la fonction du cou des Elasmosauridae est encore indéterminée. Si l'animal déplaçait la tête et le cou dans une certaine direction, il entrainait le reste du corps dans cette direction. Ainsi, l'élasmosaure ne pouvait pas nager dans un sens alors que sa tête et son cou étaient placés horizontalement ou verticalement. L'élasmosaure se nourrissait probablement de petits poissons osseux, des bélemnites (similaires à l'encornet) et des ammonites (mollusques). Il avalait de petites pierres (gastrolithes) afin d'aider sa digestion.

L'élasmosaure aurait principalement vécu dans  la Voie maritime intérieure de l'Ouest (Western Interior Seaway), vaste mer intérieure qui, au Crétacé moyen et supérieur, s'étendait sur toute la partie centrale de l'Amérique du Nord. L'élasmosaure, comme d'autres plésiosaures, était spécialisé à la vie marine et ne pouvait pas venir sur terre afin de pondre ses œufs. Ainsi, il donnait probablement naissance directement à ses jeunes dans l'eau on suppose donc qu'il était vivipare. Mode de reproduction qu'on retrouve chez d'autres plésiosaures comme Polycotylus latipinnus ou Dolichorhynchops osborni.

Liste d'espèces 
 Elasmosaurus platyurus (espèce type et seule représentante du genre selon Kenneth Carpenter)
 E. nobilis
 E. marshi
 E. sternbergi
 Brimosaurus grandis (nomen dubium)

Liens externes 
 Oceans of Kansas : Elasmosaurus platyurus
 The Plesiosaur Directory : Elasmosaurus

Notes et références

Références taxinomiques 
 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1868